Celenza steht für:

 Celenza sul Trigno, eine italienische Gemeinde in der Provinz Chieti in der Region Abruzzen
 Celenza Valfortore, eine italienische Gemeinde in der Provinz Foggia in Apulien

Siehe auch:
 Celena